Широ () — блюдо эфиопской и эритрейской кухни, очень густой соус из нутовой муки и специй. Широ выливают на ынджеру, и затем вымакивают кусками блина.

Готовится из мелко нарезанных долек чеснока в оливковом масле и лука с добавлением нутовой муки и приправы бербере.

Подавается горячим в керамическом горшочке рядом с блином ынджеры.

См. также 
 Хумус

Примечания 

Эритрейская кухня
Блюда из фасоли